

Свердловська сільська рада — сільське поселення, Тоцький район, Оренбурзька область
 Свердловська сільська рада — сільське поселення, Хабарський район, Алтайський край
 Свердловська сільська рада — сільське поселення, Червоногвардійський район, Оренбурзька область

Свердловська сільська рада — колищня сільська рада, Комінтернівський район, Одеська область
 Свердловська сільська рада — колишня назва Златопільської сільської ради, Кіровоградська область, Бобринецький район
 Свердловська сільська рада — колишня назва Деснянської сільської ради, Чернігівська область, Коропський район